Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1967 — 35-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал минское «Торпедо».

Первая группа 

 Брестский «Локомотив» снялся с чемпионата после 14 туров. В оставшихся матчах команде засчитаны технические поражения.

Вторая группа

Северная зона

Южная зона

Финальный этап

Ссылки 
 RSSSF
 Первая группа на kick-off.by
 Вторая группа на kick-off.by
 regional-football.ru
 footbook.ru

Футбол в СССР в 1967 году
Спорт в Белоруссии в 1967 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу